Glaucyna (ang. Glaucine) – Alkaloid izochinolinowy pozyskiwany z rośliny Glaucium Flavum (Siwiec żółty).

Właściwości 
Działa przeciwzapalnie i rozkurczowo; redukuje nadmiar tkanki tłuszczowej, przyśpiesza przemianę materii, kontroluje metabolizm lipidów, stymuluje proces lipolizy, zapobiega odkładaniu się substancji lipidowych w warstwie podskórnej. Stymuluje także mikrocyrkulację krwi, wzmacnia naczynia włosowate i zapobiega powstawaniu obrzęków.

Przypisy 

Alkaloidy
Izochinoliny